Heihe bezeichnet:

Heihe (Fluss), Binnenfluss in Zentral-Nord-China.
Heihe, Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang, Volksrepublik China
Heihe (Jiuzhaigou) (黑河乡), eine Gemeinde des Kreises Jiuzhaigou in der Provinz Sichuan, Volksrepublik China
Heihe, frühere Gemeinde im Kreis Madoi in der Provinz Qinghai, Volksrepublik China, heute Großgemeinde Mazhali
Heihe (Lüeyang) (黑河镇), eine Großgemeinde des Kreises Lüeyang in der Provinz Shaanxi, Volksrepublik China